Ваны () — группа богов в германо-скандинавской мифологии, чей род заключил мир с Асами, с которыми они то враждуют, то заключают союз.

Ванахейм 
Ваны обитают в своей стране — Ванахейме, которая согласно Саге об Инглингах, располагалась в Северном Причерноморье к западу от реки Ванаквисль (Дон).

Список ванов 
 Ньёрд — бог плодородия, ветра и морской стихии, живёт в Асгарде как заложник; отец Фрейра и Фрейи.
 Фрейр — бог лета, урожая, богатства и мира.
 Фрейя — богиня любви и красоты, дочь Ньёрда, ведьма, обучившая асов колдовству.
 Гулльвейг — злая колдунья, послужившая причиной войны асов и ванов.

Война асов и ванов 
В первые годы от сотворения мира ваны, видимо, послали асам женщину Гулльвейг (что значит «сила золота»), живое воплощение алчности. Бог Один трижды пытался уничтожить её, и трижды она оживала. В отмщение за оскорбление, асы начали войну против ванов.

В войско метнул
Один копьё,
это тоже свершилось
в дни первой войны;
рухнули стены
крепости асов,
ваны в битве
врагов побеждали.
«Прорицание Вёльвы», строфа 24

Позже боги заключили мирный договор и обменялись друг с другом заложниками. С тех пор некоторые ваны — Фрейр, Фрейя и Ньёрд — поселились в Асгарде, а асы Хёнир и Мимир живут с ванами. Впоследствии Хёнир стал вождем ванов, тогда как Мимиру отрубили голову и послали её обратно Одину.  Один через Его чародейство оживил голову и теперь она разговаривает и дает ему мудрые советы..

Квасир 
Квасир — бог мудрости, возникший из слюны асов и ванов, которые совершили обрядовое смешение слюны в чаше при заключении мира.

Ваны и славяне 
Славист XIX века П. Шафарик сближал имя ванов с этнонимом венеды, ( «русские»), а также топонимом Вантит.

Примечания